Äubäkirow ist der Familienname folgender Personen:

 Nurlan Äubäkirow (* 1975), kasachischer Politiker
 Toqtar Äubäkirow (* 1946), kasachischer Militärpilot und Kosmonaut